Buck Rogers, personagem criado em 1928 como Anthony Rogers, herói de duas novelas de Philip Francis Nowlan publicadas na revista Amazing Stories.
Buck Rogers (seriado), série de filmes de 1939 baseados nas novelas de Nowlan.
Buck Rogers in the 25th Century, série de televisão de 1979, baseada na mesma personagem.
Buck Rogers in the 25th Century (filme), filme que serviu de piloto à série televisiva.

Ver também
Duck Dodgers, filme de animação paródia protagonizada por Daffy Duck.